Lupara ima više značenja:
 Lupara (Kampobaso)
 Lupara (Frozinone)
 Lupara (Đenova)